

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Zdrojki – część wsi Dębowce w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy
 Zdrojki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz
 Zdrojki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki
 Zdrojki – część wsi Janowice w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Zdrojki – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Turek

Inne 
 Zdrojki – dawniej wieś, obecnie osiedle w granicach administracyjnych Turku.